San Sebastián cuyo nombre oficial y completo es  Agrupación Parroquial Sacramental de Nuestro Señor Jesucristo en su Soberano Poder ante Caifás, Ntra. Sra. de la Estrella y San Sebastián Mártir es una agrupación religiosa con sede en la  Parroquia de San Sebastián, en la ciudad de El Puerto de Santa María (España). Realiza una procesión durante la Semana Santa de El Puerto de Santa María, en la tarde del Sábado de Pasión y otra procesión de gloria durante el mes de enero. Actualmente no procesiona.

Historia 
La Agrupación recibe el nombre de San Sebastián, nacido en el 256 DC en Francia, fue soldado y Jefe de la primera cohorte de la Guardia Imperial del Emperador Diocleciano y muere asaetado al seguir a Cristo, defendiendo así su fe y creencias. Actitud que dicha Agrupación toma como ejemplo de vida.

En El Puerto de Santa María, la Hermandad de San Sebastián ya existía y fue muy importante en el Siglo XVI. Desde el 1525 la Hermandad de San Sebastián realizaba su festividad desde el barrio de Durango. Posteriormente pasaría al Monasterio de la Victoria, hasta que un 28 de abril del Siglo XVII se da la última formalización de sus cultos, perdiéndose así por completo la Hermandad y su tradición.

El 4 de mayo de 2010 tras mantener una reunión con el Consejo Local de HH.CC de El Puerto de Santa María nos dirigimos a la Parroquia San Sebastián. Siendo el 20 de enero de 2011 y tras 486 años sin darle cultos, cuando se retoma la tradición en nuestra ciudad.

No es hasta el 7 de julio de 2011 cuando se recibe el nombramiento de Agrupación Parroquial Sacramental San Sebastián Mártir por parte del Obispado de Asidonia-Jerez, y teniendo aprobación de su primera Junta de Gobierno el día 9 de julio del mismo año.

En el año 2013, concretamente el día 15 de marzo, se da el visto bueno y aceptación por el Obispado del escudo de la Agrupación. En el mismo año, el día 11 de junio se presentaría el proyecto para conseguir una talla de Cristo, y es el día 23 del mismo mes cuando el Párroco Javier López-Cuervo del Rosal da su aprobación ante el proyecto presentado.

Cabe resaltar en este momento que la elección de realizar un Soberano Poder tiene su base en el símil que vimos entre la templanza y elección de San Sebastián a seguir sus creencias yendo en contra del Imperio Romano y la misma templanza de Jesucristo ante Caifás, donde admite que Él es el Hijo de Dios, sabiendo que por decir tales palabras acabaría siendo condenado.

El 12 de agosto de 2013 se firma el contrato por adquisición de la nueva talla de Nuestro Señor Jesucristo en su Soberano Poder ante Caifás, realizada por el escultor e imaginero Portuense, Daniel Herrera Herrera.

La bendición de dicha talla se haría realidad el 7 de diciembre de 2014 en la Parroquia San Sebastián, siendo padrinos todas las hermandades de la ciudad. Y es el 28 de marzo de 2015 cuando se vuelve a hacer historia en El Puerto con la primera salida procesional de Nuestro Señor Jesucristo en su Soberano Poder ante Caifás. En noviembre del año 2019 se disuelve.

Escudo 
Sobre el escudo preside una custodia con las iniciales de JHS; flanquean dicha custodia dos óvalos los cuales recaen sobre el pie de dicha custodia representando la unidad de la fe cristiana que nos une (representado con el cordón burdeos rematado con borlón dorado) a Dios (custodia).

En el óvalo izquierdo se representa al Copatrón de la ciudad, San Sebastián Mártir del cual recibe el nombre nuestra Agrupación; dicho óvalo se ve en fondo gules rojizo, color de mártir, la imagen de San Sebastián atada y asaeteado, acompañado en la parte inferior con una ballesta y un casco romano en plata, ya que este Santo fue soldado del ejército romano y del emperador Diocleciano y murió por seguir a Cristo en vez de seguir siendo soldado.

En el derecho se representa a la Patrona Nuestra Señora de los Milagros; en fondo azur, sobre ondas de azur y plata, un castillo de oro, aclarado de gules, sumando la imagen de la Virgen María vestida de plata, y resplandeciente de rayos del mismo metal. Acompañado y adornado de dos ángeles.

Imágenes 

 Nuestro Señor Jesucristo en su Soberano Poder ante Caifás: Obra del imaginero portuense Daniel Herrera Herrera. Bendecida el 7 de diciembre de 2014.

Es una talla realizada en madera de cedro y policromada al óleo. Su tamaño es ligeramente superior al tamaño natural ya que alcanza una altura de 1.91 metros.

La talla tiene dos rasgos característicos, los cuales hacen que el espectador recorra toda la talla con la mirada. Su voluminosa cabeza, su mirada baja y su prominente mechón de pelo llevan al espectador a fijarse en sus manos. Estas expresan la fuerza contenida mediante el tratamiento de las arrugas de la piel y las venas.

Se rompe el hieratismo con una gran zancada. La pierna derecha se encuentra bastante avanzada con respecto a la izquierda, que queda atrás con el talón elevado por completo. La imagen del Señor queda en un elegante equilibrio.

 San Sebastián Mártir:Talla de 0,80 cm de altura aproximadamente, cuenta con una talla definida al completo, mostrando un cuerpo atlético en corcondancia a su labor como soldado romano.

Cuenta con facciones típicas romanas, con nariz prominente pero sin destacar, en equilibrio con el resto de la facción. Mirada al arriba simbolizando la mirada hacia Dios, mientras su cuerpo es asaeteado por 3 flechas metálicas (obra de Daniel Herrera Herrera) que alcanzan el pecho a la altura del corazón. El costado izquierdo por la zona abdominal y la pierna derecha a la altura del cuadriceps.

Su postura se amolda a un tronco de naranjo al cual se encuentra sujeto con cuerdas a la altura del bíceps del brazo izquierdo y la mano izquierda.

La zona pélvica se encuentra rodeada por una túnica romana color rosado con detalles plateados pintados a mano. Y en la zona superior de la talla se coloca una aureola dorada como signo de santidad.

Cortejo procesional (Sábado de Pasión)

Pasos procesionales

Primer Paso 
Representa a Nuestro Señor Jesucristo en su Soberano de Poder, ante el sumo sacerdote Caifás.
 Paso de Cristo: En madera con respiraderos y canastilla en caoba, comprado a la Hermandad de la Borriquita del Puerto en el 2016. Va iluminado por cuatro candelabros de guardabrisas de caoba en las esquinas del paso. Faldones en terciopelo color rojo con broches bordados realizados por miembros de la asociación en el año 2016.

 Medidas parihuela: 240 cm x 500 cm .Calza 40 costaleros.

 Acompañamiento musical: Banda de Cornetas y Tambores Santa Marta de Jerez de la Frontera (desde 2018).

Indumentaria 

Los fieles visten ropa de gala y calzan zapatos negros.

Lugares de interés en el recorrido 
Salida. Calle del Surco. Calle Ébano. Calle Aliso. Recogida. (2015-2016)

Cortejo procesional (Procesión de Gloria en enero)

Pasos procesionales

Primer Paso 
Representa a la imagen del Santo Patrón de la ciudad.
 Paso del Santo Patrón: Parihuela y mesa en madera con respiraderos y canastilla (2015) en tela de color burdeos con malla dorada, adquirido la parihuela a la Hermandad de la Candelaria de Sevilla. Va iluminado por cuatro hachones de caoba en las esquinas del paso. Faldones en color hueso con broches bordados.

 Medidas parihuela: Calza 24 costaleros.

 Acompañamiento musical: Sin acompañamiento musical (desde 2017).

Indumentaria 

Los fieles visten ropa de gala y calzan zapatos negros.

Lugares de interés en el recorrido

Referencias 

Cofradías de Semana Santa de El Puerto de Santa María
Puerto de Santa María
Puerto de Santa María